Dardan - nome proprio di persona albanese maschile
Dardan - rapper tedesco